Думбрава-де-Жос () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Рібіца.
 Думбрава-де-Жос () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Адміністративний центр комуни Думбрава.